Sol (Słońce) – łacińska nazwa Słońca
 sol – nazwa solmizacyjna dźwięku muzycznego G
 sol – określenie doby marsjańskiej (24 godziny i 39 minut)
 Sol – stacja metra w Madrycie
 Sol – w mitologii nordyckiej bogini Słońca
 Sol – w mitologii rzymskiej bóg Słońca
 sol – Nowy sol; jednostka monetarna Peru
 Sol – chińska marka samochodów elektrycznych

Zobacz też 

 Soll
 Sól
 Söll
 Sol Angelika – jedna z bohaterek Sagi o Ludziach Lodu
 Sol Invictus – Słońce Niezwyciężone; rzymski bóg Słońca
 Sol Invictus – grupa muzyczna
 Wydawnictwo SOL – polskie wydawnictwo literackie
 Służba ochrony lotniska